Jodi Lynn Anderson - Amerikaans schrijfster van jeugdliteratuur
 Jodi Long - Amerikaans actrice
 Jodi Rell - Amerikaans politicus
 Jodi Kantor - Amerikaans journaliste
 Jodi Gordon - Australisch actrice en model
 Jodi Lyn O'Keefe - Amerikaans actrice
 Jodi Picoult - Amerikaans schrijfster

 Jodi (kunstcollectief) - Nederlands kunstcollectief